Il doppio  dell'Open de Nice Côte d'Azur 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Eric Butorac e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato insieme, Butorac ha fatto coppia con Bruno Soares ma sono stati eliminati al primo turno. Rojer è sceso in campo insieme a Aisam-ul-Haq Qureshi ma sono stati sconfitti in semifinale dai gemelli Bryan.

Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Oliver Marach e Filip Polášek per 7-65, 6-3.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Rohan Bopanna /  David Marrero (primo turno)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (semifinale)
  Juan Sebastián Cabal /  Santiago González (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Nice Côte d'Azur 2012
ATP World Tour 2012